Зде́нка () — жіноче ім'я невідомого походження.

Відомі носії:

 Зденка Берґрова — чеська перекладачка.
 Зденка Подкапова — чеська фотомодель, порноакторка та колишня гімнастка.

Жіночі імена